Еле́на Тю́рина: Тюрина, Елена Александровна — российский литературовед и текстолог.
 Тюрина, Елена Николаевна (род. 1971) — российская волейболистка.